Fattoruso ist der Nachname der folgenden Personen:

 Hugo Fattoruso (* 1943), uruguayischer Musiker
 Osvaldo Fattoruso (1948–2012), uruguayischer Musiker